Wang He (general), general militar de l'estat de Qin durant el període dels Regnes Combatents d'història xinesa
 Wang He (esportista), navegant esportius xinès que ha participat en els Jocs Olímpics d'Estiu del 2008